Марилин Дебиоль (; род. , Южин, департамент Савойя) — французская писательница.

В 1999 году она удостоена Премии Фемина за роман «Anchise».

Библиография 
 Une femme de rien, 1987
 Les Bateaux-feux, 1988
 Les Chambres, 1992
 Le Premier Été, 1994
 Quelques écarts, 1997
 La Seiche, 1998
 Anchise, 1999, Премия Фемина
 Le Petit Col des loups, 2001
 Amanscale, 2002
 Nous rêvons notre vie, 2003
 Cheval ailé avec mors, 2003
 Le Goinfre, 2004
 Vous, 2004
 Manger avec Piero, 2004
 Primo, 2005
 Aïzan, 2006
 C’est pourtant pas la guerre, 2007
 Les Draps du peintre, 2008

Лауреаты премии Фемина
Французские писательницы XX века
Писательницы Франции